De finale van de Europacup II van het seizoen 1984/85 werd gehouden op 15 mei 1985 in De Kuip in Rotterdam. Het Engelse Everton FC nam het op tegen het Oostenrijkse Rapid Wien. Everton won met 3-1 en veroverde zijn eerste en voorlopig enige Europese trofee.

Wedstrijdgegevens

1985
Europacupvoetbal 1984/85
Everton FC
Rapid Wien
Europacup
Sportevenement in Rotterdam